Joseph »Joe« Steve Sakic, kanadski hokejist, * 7. julij 1969, Burnaby, Britanska Kolumbija, Kanada.

Sakic velja za enega najboljših hokejskih napadalcev na svetu, je tudi eden redkih s trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala. 

Kariero je začel v regionalni ligi BCAHA, nato igral v WHL, že od sezone 1987/88 pa igra v ligi NHL, vseskozi za klub Quebec Nordiques, ki se je preselil in preimenoval v Colorado Avalanche, s katerim je v sezonah 1995/96 in 2006/07 osvojil Stanleyjev pokal. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje, in dveh svetovnih hokejskih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Leta 2012 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2017 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Burnaby BC Selects||BCAHA||85/86||||80||83||73||156||||96||||||||||||||
|-
| Lethbridge Broncos||WHL||85/86||||3||0||0||0||||0||||||||||||||
|-
| Swift Current Broncos||WHL||86/87||||72||60||73||133||||31||||4||0||1||1||||0
|-
| Swift Current Broncos||WHL||87/88||||64||78||82||160||||64||||10||11||13||24||||12
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques||NHL||88/89||||70||23||39||62||||24||||||||||||||
|-
| Quebec Nordiques||NHL||89/90||||80||39||63||102||||64||||||||||||||
|-
| Quebec Nordiques||NHL||90/91||||80||48||61||109||||24||||||||||||||
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques||NHL||91/92||||69||29||65||94||||20||||||||||||||
|-
| Quebec Nordiques||NHL||92/93||||78||48||57||105||||40||||6||3||3||6||||2
|-
| Quebec Nordiques||NHL||93/94||||84||28||64||92||||18||||||||||||||
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques||NHL||94/95||||47||19||43||62||||30||||6||4||1||5||||0
|-
| Colorado Avalanche||NHL||95/96||||82||51||69||120||||44||||22||18||16||34||||14
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche||NHL||96/97||||65||22||52||74||||34||||17||8||17||25||||14
|-
| Colorado Avalanche||NHL||97/98||||64||27||36||63||||50||||6||2||3||5||||3
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche||NHL||98/99||||73||41||55||96||||29||||19||6||13||19||||8
|-
| Colorado Avalanche||NHL||99/00||||60||28||53||81||||28||||17||2||7||9||||8
|-
| Colorado Avalanche||NHL||00/01||||82||54||64||118||||30||||21||13||13||26||||6
|-
| Colorado Avalanche||NHL||01/02||||82||26||53||79||||18||||21||9||10||19||||4
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 4
| 3
| 7
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche||NHL||02/03||||58||26||32||58||||24||||7||6||3||9||||2
|-
| Colorado Avalanche||NHL||03/04||||81||33||54||87||||42||||11||7||5||12||||8
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche||NHL||05/06||||82||32||55||87||||60||||9||4||5||9||||6
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche||NHL||06/07||||82||36||64||100||||46||||||||||||||
|-
| Colorado Avalanche||NHL||07/08||||44||13||27||40||||20||||10||2||8||10||||0
|-
| Colorado Avalanche||NHL||08/09||||15||2||10||12||||6||||||||||||||
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1426
| bgcolor="#7FFF00" |647
| bgcolor="#7FFF00" |1035
| bgcolor="#7FFF00" |1682
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |675
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |172
| bgcolor="#7FFF00" |84
| bgcolor="#7FFF00" |104
| bgcolor="#7FFF00" |188
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |78
|}

Glej tudi 

 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje

Kanadski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Lethbridge Broncos
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Dobitniki Lady Byng Memorial Trophy
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih